Kommissionen Delors kan syfta på:

 Kommissionen Delors I – Europeiska gemenskapernas kommission ledd av Jacques Delors mellan 6 januari 1985 och 5 januari 1989
 Kommissionen Delors II – Europeiska gemenskapernas kommission ledd av Jacques Delors mellan 6 januari 1989 och 5 januari 1993
 Kommissionen Delors III – Europeiska gemenskapernas kommission ledd av Jacques Delors mellan 6 januari 1993 och 22 januari 1995